Arborville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arborville (Nebraska), im York County
 Arborville (South Carolina), im Abbeville County